Папен (Papen, ) — фамилия.

Известные носители:
 Папен, Дени (1647—1712) — французский математик, физик и изобретатель.
 Папен, Жан-Пьер (род. 1963) — французский футболист и футбольный тренер.
 Папен, Марта фон (1880—1961) — супруга Франца фон Папена
 Папен, Франц фон (1879—1969) — немецкий политический деятель и дипломат.
 Сёстры Папен — Кристина и Лея — две сестры-французские преступницы (убийцы).

См. также 
 Папенков

Примечания